

Cinema 
 The Survival of the Fittest – film del 1911

Letteratura 
 Survival of the Fittest – romanzo di Jonathan Kellerman del 1997
 L'assassino nel tuo letto (The Survival of the Fittest) – romanzo di Edna Sherry, Il Giallo Mondadori n. 651

Musica 
 Survival of the Fittest – traccia dell'album Maiden Voyage di Herbie Hancock del 1965
 Survival of the Fittest: Live – album dei The Amboy Dukes del 1971
 Survival of the Fittest – album degli Headhunters del 1975
 Survival of the Fittest – traccia dell'album Biohazard dei Biohazard del 1990
 Survival of the Fittest – singolo dei Mobb Deep del 1995, dalla'album The Infamous

Televisione 
 Emozioni (Survival of the Fittest) – episodio di Progetto Eden
 Gara di sopravvivenza (Survival of the Fittest) – episodio di X-Men: Evolution
 L'arte della sopravvivenza (Survival of the Fittest) – episodio della prima stagione di Flight 29 Down
 Selezione naturale (Survival of the Fittest) – episodio della settima stagione di E.R. - Medici in prima linea
 Sopravvivenza per pochi (Survival of the Fittest) – episodio della quarta stagione di Alfred Hitchcock presenta
 Survival of the Fittest – episodio della ottava stagione di California
 Survival of the Fittest – episodio di RoboCop: Alpha Commando
 Una notte su un'isola (Survival of the Fittest) – episodio della prima stagione de L'uomo da sei milioni di dollari
 Vince il migliore (Survival of the Fittest) – episodio di The Spectacular Spider-Man
 Survival of the Fittest – Stagione 6 episodio 1 Scandal